Сергей Анатольевич Митин (3 июня 1980, Калуга) — российский футболист, полузащитник.

Карьера игрока 
Воспитанник калужской СДЮШОР «Смена». В 1996 году играл за клуб «Смена-ПРМЗ» образованный на базе спортшколы. Клуб вышел в третью лигу, и на его основе был создан калужский «Локомотив». Митин играл за железнодорожников три года, а за игровую карьеру ещё дважды возвращался в этот клуб.
Летом 1999 года вместе с одноклубником Евгением Ивановым перешёл в самарские «Крылья Советов». Сыграл за них 10 матчей в Высшей лиге и один в Кубке России. В 2000 году Владимир Герасимов и Сергей Митин на правах аренды отправились в тульский «Арсенал», вернулись оттуда в декабре того года.
В 2003 году перешёл в пермский «Амкар», отыграл весь сезон и внес большой вклад в золотые медали Первого дивизиона. На следующий год в Премьер-лиге выходил на поле всего несколько раз и не смог проявить себя. Руководство «Амкара» решило не держать Митина на скамейке запасных и отдать в аренду екатеринбургскому «Уралу». В начале 2005 года «Амкар» отдал Митина в аренду ФК «Металлург-Кузбасс».

Достижения 
 Первого дивизиона — 2003

Примечания

Ссылки 
 Страница футболиста на сайте «Локомотив» (Калуга)
 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Волгарь»